Lelsatijnvogel
 Loria's satijnvogel
 MacGregors satijnvogel